Příjmení Krygel má více nositelů:

 Evald Krygel (* 1972), německý vodní slalomář
 Jaromír Krygel (1914–1965), český evangelický duchovní